Chust bezeichnet

 Chust (Ukraine), eine Stadt in der Ukraine
 Rajon Chust, ein Rajon in der Ukraine
 Rajon Chust (1946–2020), ein ehemaliger Rajon in der Ukraine
 Chust (Usbekistan), eine Stadt in Usbekistan
 Chust (Bezirk), einen Bezirk in Usbekistan